Great Glemham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Glemham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk